Phutthaisawan, auch Bhuddhaisawan, steht für:
 Wat Phutthaisawan, buddhistische Tempelanlage in Ayutthaya, Thailand
 Phutthaisawan-Kapelle, auch Buddhai-Sawan-Kapelle, eine Halle im Nationalmuseum Bangkok